Kompensator steht für:

 Kompensator (Geodäsie), eine Einrichtung bei optischen Vermessungsgeräten
 Kompensator (Messtechnik), eine elektrische Messeinrichtung
 Kompensator (Rohr), eine Armatur
 Kompensation (Uhr), spezielle Bauweisen gegen thermische Uhrenfehler
 Kompensator (Waffentechnik), eine Erweiterung für Handfeuerwaffen

Siehe auch:
 Fluxkompensator
 Kompensation